«Девушка с веером» — название нескольких картин:
 «Девушка с веером» — картина Тициана, написанная около 1556 года.
 «Девушка с веером» — картина Пьера Огюста Ренуара, написанная около 1881 года.
 «Девушка с веером» — картина Поля Гогена, написанная в 1902 году.